

Цеслін — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цеслін — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Цеслін — село в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Цеслін — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства